Watermann ist der Name von

 Annette Watermann-Krass (* 1957), Grafik-Designerin und Abgeordnete für die SPD im Landtag von Nordrhein-Westfalen
 Erich Watermann (1927–2010), deutscher Chorleiter und Sozialarbeiter
 Hans Watermann (1904–1988), deutscher Politiker (CDU)
 Lars Watermann (* 1977), deutscher Schlagzeuger
 Ulrich Watermann (* 1957), deutscher Politiker (SPD)

Siehe auch:
 Waterman